Александр Михайлович Галин (настоящая фамилия Пурер; род. 10 сентября 1947, Надежда, Матвеево-Курганский район Ростовская область) — советский и российский драматург, киносценарист, режиссёр театра и кино.

Биография 
Александр Галин родился в посёлке Надежда Матвеево-Курганском районе Ростовской области 10 сентября 1947 года. В четырнадцать лет пошёл работать на аптечный склад. Ещё в школе увлёкся книгами и обнаружил в себе свойство придумывать, рассказывать, смешить. После этого решил стать актёром. После окончания школы рабочей молодёжи пробовал поступать в театральные вузы Москвы и Ленинграда, но безуспешно. Не поступив в первый год, Александр пошёл в кукольный театр и стал озвучивать там голоса животных. После четырёх попыток сумел поступить на режиссёрский факультет Ленинградского института культуры (окончил в 1974). Учась на режиссёрском факультете, познакомился со своей будущей женой — Галей. По её имени впоследствии он и взял псевдоним.

Приобрёл известность благодаря пьесе «Ретро». В 1981 она была поставлена в Москве Малым театром, в 1983 и 1984 была одной из наиболее часто игравшихся в СССР пьес.

Пьесы Александра Галина ставились на сценах более чем двухсот театров в России, а также и за рубежом.

Творчество

Театр

Пьесы 
 «Стена» (написана 1971, поставлена 1987)
 «Летят перелётные птицы» (1974)
 «Дыра» (1975)
 «Крыша» (1976)
 «Наваждение» (1977)
 «Ретро» (1979)
 «Восточная трибуна» (1981)
 «Звёзды на утреннем небе» (1982)
 «Тамада» (1983)
 «Библиотекарь» (1984)
 «Группа» (1989)
 «…Sorry» (1990)
 «Титул» (1991)
 «Чешское фото» (1993)
 «Аномалия» (1996)
 «Клоун и бандит» (1997)
 «Сирена и Виктория» (1996)
 «Аккомпаниатор» (1998)
 «Конкурс» (2000)
 «Рандеву в море дождей» (2002)
 «Сон героини» (2006)
 «Нал и НЛО» (2006)
 «Компаньоны» (2007)
 «Лицо» (2012)
 «Парад» (2015)
 «Пациент» (2016)

Режиссёр 
  — «Сон героини» Александра Галина (Малый театр)

Фильмография

Режиссёр 
  — Плащ Казановы
  — Фото

Сценарист 
  — Дом строится
  — Инженер Графтио
  — Последний побег
  — Предлагаю руку и сердце
  — Крыша
  — Кольцо
  — Плащ Казановы
  — Свадьба
  — Фото
  — Полный вперёд

Источники

Примечания

Ссылки 
 Интервью
 Официальный сайт Александра Галина
 Александр Галин на сайте театра Et Cetera
 Александр Галин на сайте МХТ им. А. П. Чехова

Театральные режиссёры России
Кинорежиссёры России
Литераторы, известные под псевдонимами